Stefan Losonczy – nobile e militare ungherese
 Thomas Losonczy – schermidore statunitense